Germains pauwfazant
 Rotschilds pauwfazant
 Sumatraanse pauwfazant